

Cinema 
 Quest – cortometraggio del 1983 diretto da Saul Bass
 Quest – cortometraggio del 1996 diretto da Tyron Montgomery, vincitore del premio Oscar al miglior cortometraggio d'animazione

Editoria 
 Quest. Issues in Contemporary Jewish History – rivista di studi storici sull'ebraismo
 Quest: An African Journal of Philosophy – rivista accademica dedicata alle discussioni filosofiche sulle radicali trasformazioni dell'Africa
 Quest – rivista scientifica pubblicata da Taylor & Francis

Videogiochi 
 Quest – azienda giapponese di videogiochi
 Quest 64 – videogioco del 1998 per Nintendo 64

Altro 
 Quest – rete televisiva britannica
 Quest – nave varata nel 1917
 Quest – termine utilizzato nei giochi di ruolo
 QUEST – algoritmo per la soluzione del problema di Wahba
 Quest Joint Airlock - un modulo della stazione spaziale internazionale

Pagine correlate 
 The Quest

Altri progetti